Ливорно () е провинция в Италия, разположена в западната част на Тоскана.

Площта ѝ е 1211 км², а населението – около 340 000 души (2001). Провинцията включва 19 общини, административен център е град Ливорно.

Административно деление 
Провинция Ливорно се разделя на два географски района:
 Континентален район – с крайбрежните и вътрешни общини и административния център Ливорно.
 Тоскански архипелаг.

Външни препратки 
 Официален сайт